Le qualificazioni del singolare femminile del Toray Pan Pacific Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Magda Linette (qualificata)
  Madison Brengle (qualificata)
  Aliaksandra Sasnovich (ultimo turno, lucky loser)
  Jana Čepelová (qualificata)

<li>  Duan Yingying (ultimo turno)
  Hsieh Su-wei (qualificata)
  Zarina Diyas (ritirata, ancora impegnata nel Japan Women's Open Tennis)
  Kateryna Bondarenko (ultimo turno)

Qualificate 

  Magda Linette
  Madison Brengle

  Jana Čepelová
  Hsieh Su-wei

Lucky loser 
  Aliaksandra Sasnovich

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2017